Агустин има више значења:
  Агустин (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агустин (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику